USS Brunswick — кораблі ВМС США,названі на честь міста Брансвік (Джорджія).

 USCGC Brunswick (WAL-509)  — судно маячної служби, збудоване у 1907 році. У 1987 році переміщене в Нью-Йорк і перетворене на плавучий ресторан.
 USS Brunswick (PF-68)  — фрегат типу «Такома». Збудований у 1944 році. Виключений зі складу флоту у 1946 році, наступного року зданий на злам.
 USS Brunswick (ATS-3)  — рятувальний корабель типу «Едентон». Збудований у 1972 році. У 1996 році виключений зі складу флоту і зданий на злам.
 USNS Brunswick (T-EPF-6) — Експедиційний швидкісний транспорт класу «Спірхед». Збудований у 2016 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни